Gustav Stollberg ist der Name folgender Personen:

* Gustav Stollberg (Politiker, 1866) (1866–1928), deutscher Politiker (SPD), MdR
 Gustav Stollberg (Politiker, 1898) (1898–1978), deutscher Politiker (SPD), MdL Niedersachsen